SPIM puede hacer referencia a:

 SPIM, un emulador para procesadores MIPS;
 el Aeropuerto de Limatambo, código OACI SPIM;
 spim (spam over instant messaging), subtipo de spam.